Суверенные территории () — испанские территории в континентальной Северной Африке на южном побережье Средиземного моря, на границе с Марокко.

Начиная с Реконкисты испанская армия завоевала и долгое время удерживала большую территорию в Северной Африке, для обороны от грабежей с этих мест. Многие из этих территорий позже были оставлены, некоторые и сейчас остаются под управлением Испании.

География 

В настоящее время Испания владеет территорией с населением около 170 тыс. человек, которые проживают в основном в двух больших анклавах Сеута и Мелилья (), а также острова Чафаринас, острова Алусемас, полуостров Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера, остров Перехиль и остров Альборан (). Общая территория 31,61 км².

Остров Перехиль — небольшой необитаемый остров рядом с Сеутой, который стал причиной конфронтации Испании с Марокко в 2002 году и который в последнее время определяется как дополнительная суверенная территория. Примерно в 50 км к северу от марокканского побережья и в 90 км к югу от Испании находится остров Альборан — небольшой остров, в административном отношении остров является частью территории муниципалитета Альмерии в автономной области Андалусия.

История 

В 1415 году Сеута была захвачена португальцами во время правления Жуана I. После того, как Португалия потеряла свою независимость в 1580 году, большинство населения Сеуты стало испанского происхождения. Это стало причиной того, что Сеута осталась единственным городом Португальской империи, которая осталась в составе Испании, когда Португалия восстановила свою независимость в 1640 году.

Прибрежные деревни и города Испании, Италии и средиземноморских островов часто подвергались нападению пиратов из Северной Африки, остров Форментера даже временно покинуло население. В 1514, 1515 и 1521 годах на Балеарские острова и материковую часть Испании были совершены нападения турецкого пирата Хайр-ад-Дин Барбароссы. Большое число европейцев были захвачены пиратами и проданы в рабство в XVI-XVII веках, в основном это были жители из деревень на побережье Испании, Италии и Португалии.

В 1481 году папской буллой Aeterni regis все земли к югу от Канарских островов были предоставлены Португалии. Только этот архипелаг и города Ифни (1476—1524), известный тогда как Санта-Крус-де-ла-Мар-Пекенья, Мелилья (завоевана в 1497 году), Вилья-Сиснерос (основан в 1502 году), Мерс-эль-Кебир (1505), Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера (1508), Оран (1509—1790), Алжир (1510—1529), Беджая (1510—1554), Триполи (1511—1551), Тунис (1535—1569) и Сеута (уступлена Португалией в 1668 году) остались за Испанией в Африке.

В 1848 году испанские войска завоевали острова Чафаринас.

Когда Испания отказалась от своего протектората над Северным Марокко и признала независимость Марокко в 1956 году, она не уступила эти территории, поскольку они никогда не входили в состав протектората. Однако, эти территории рассматриваются Марокко как часть страны (Такой позиции также придерживаются такие организации как Африканский союз, Организация Исламская конференция, Лига арабских государств и Союз арабского Магриба) . Остров Перехиль был занят 11 июля 2002 года королевской марокканской жандармерией и войсками, которые были выселены без кровопролития испанскими вооружёнными силами неделю спустя.

Административное устройство 
«Крупные территории» Сеута и Мелилья являются автономными городами, которые пользуются большей автономией, чем обычные муниципалитеты, но меньшей, чем автономные общины.

«Малые территории» являются крошечными островками у берегов Марокко, в которых нет гражданского населения. Они охраняются военными гарнизонами и управляются непосредственно испанским правительством.

Как часть Испании, территории также являются частью Европейского союза и в качестве валюты используют евро.

См. также 
 Испанское Марокко
 Административное деление Испании

Примечания

Ссылки 
 Islas y Peñones en el Norte de África 
 Las plazas menores de soberania: Chafarinas, Velez y Alhucemas